Bom Retiro kan syfta på:

Brasilien 

 Bom Retiro (kommun), Santa Catarina, 
 Bom Retiro (ort), Santa Catarina,